Місячний сарос 140 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 25 вересня 1597 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 6 січня 2968, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 77 затемнень, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1370 років.

Серія містить 28 повних затемнень від 30 липня 2102 до 21 травня 2589, 8 часткових перед повними від 3 травня 1958 до 17 липня 2084 і 7 часткових після повних від 2 червня 2607 до 7 серпня 2715.

Попереднім у серії було часткове затемнення 4 червня 2012 і наступним буде також часткове 15 червня 2030.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 4 листопада 2264 і триватиме 98,6 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 140 

Місячні сароси